Brattberg är ett svenskt efternamn som den 31 december 2022 bars av 251 personer i Sverige.

Personer
Arthur Brattberg (1872–1956), svensk arkitekt och skulptör
Gunilla Brattberg (född 1944), svensk läkare och författare
Johan Brattberg (född 1996), svensk fotbollsmålvakt
Louise Brattberg (född 1944), svensk filmklippare

Se även
Brattberg, en by i Heby kommun
Brattbergs fly, en sjö i Falu kommun

Referenser

Noter